La Ligue 2 2016-2017 è stata la 78ª edizione della seconda serie del campionato di calcio francese, disputato tra il 29 luglio 2016 e il 19 maggio 2017.

Strasburgo e Amiens hanno ottenuto la promozione diretta in Ligue 1. A loro si è unito il Troyes, uscito vincitore dallo spareggio.

Capocannoniere del torneo è stato Adama Niane (Troyes) con 23 reti.

Stagione

Novità 
A seguito del contratto stipulato tra la LFP e Domino's Pizza, il torneo assume la denominazione di Domino's Ligue 2 per le successive quattro stagioni.

Nella stagione precedente sono state promosse in Ligue 1 Nancy, Digione e Metz, che sono rispettivamente arrivate 1ª, 2ª e 3ª.

Dalla Ligue 1 sono retrocesse Stade Reims, Gazélec Ajaccio e Troyes, che sono rispettivamente arrivate 18ª, 19ª e 20ª.

Dallo Championnat National sono state promosse Strasburgo, Orléans e Amiens, che sono rispettivamente arrivate 1ª, 2ª e 3ª.

Da questa stagione viene reintrodotto lo spareggio tra la terzultima classificata in Ligue 1 e la terza in Ligue 2 per stabilire chi potrà giocare nella massima divisione la stagione successiva. Inoltre, un ulteriore spareggio viene disputato tra la terzultima classificata in Ligue 2 e la terza dello Championnat National per un posto in seconda divisione.

Formula 
Le venti squadre partecipanti si incontrano in un turno di andata e ritorno, per un totale di 38 partite.

Le prime due squadre classificate e la vincitrice dello spareggio sono promosse in Ligue 1.

Le ultime due squadre classificate e la sconfitta dello spareggio sono retrocesse nello Championnat National.

Squadre partecipanti

Allenatori e primatisti 
Sono otto le squadre che hanno cambiato allenatore rispetto alla stagione precedente. Il retrocesso Stade Reims ingaggia Michel Der Zakarian dal Nantes. Con il passaggio di Jean-Luc Vannuchi al Gazélec Ajaccio, l'Auxerre sceglie di puntare sul rumeno Viorel Moldovan. Congedato Alex Dupont, il Brest mette sotto contratto per tre anni Jean-Marc Furlan. Denis Renaud assume la guida del Niort. Jean-Louis Garcia è il nuovo allenatore del Troyes. Il Lens nomina Alain Casanova al posto di Antoine Kombouaré, ingaggiato dal Guingamp. Il Tours scommette su Fabien Mercadal.

Classifica finale 

Legenda:
      Promosse in Ligue 1 2017-2018
      Ammessa allo spareggio promozione contro la terzultima classificata della Ligue 1 2016-2017
      Ammessa allo spareggio retrocessione contro la terza classificata dello Championnat National 2016-2017
      Retrocesse in Championnat National 2017-2018

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti, la graduatoria verrà stilata secondo la classifica avulsa tra le squadre interessate che prevede, in ordine, i seguenti criteri:

* Migliore differenza reti generale
* Maggior numero di reti realizzate in generale
* Migliore differenza reti negli scontri diretti
* Miglior piazzamento nel Classement du fair-play (un punto per calciatore ammonito; tre punti per calciatore espulso).

Risultati

Tabellone

Calendario

Spareggi

Spareggio promozione

Spareggio retrocessione

Statistiche

Squadre

Capoliste solitarie 

Alla 2ª giornata: 
Dalla 4ª alla 5ª giornata: 
Alla 6ª giornata: 
Dall'11ª alla 14ª giornata: 
Alla 16ª giornata: 
Dalla 18ª alla 28ª giornata: 
Dalla 31ª alla 34ª giornata: 
Dalla 35ª giornata:

Classifica in divenire 
Legenda:

Classifiche di rendimento

Rendimento andata-ritorno

Rendimento casa-trasferta

Record 
 Maggior numero di vittorie: Amiens, Brest, Strasburgo, Troyes (19)
 Minor numero di sconfitte: Nîmes (8)
 Migliore attacco: Strasburgo (63)
 Miglior difesa: Le Havre (31)
 Miglior differenza reti: Lens (+19)
 Maggior numero di pareggi: Laval, Valenciennes (15)
 Minor numero di pareggi: Brest (8)
 Minor numero di vittorie: Laval (5)
 Maggior numero di sconfitte: Laval, Orléans, Red Star (18)
 Peggiore attacco: Auxerre (28)
 Peggior difesa: Tours (60)
 Peggior differenza reti: Red Star (-20)
 Partita con più reti: Ajaccio-Lens 3-6
 Partita con maggiore scarto di gol: Amiens-Gazélec Ajaccio, Troyes-Amiens, Troyes-Strasburgo (4-0); Auxerre-Niort, Gazélec Ajaccio-Lens, Tours-Le Havre, Valenciennes-Tours (0-4); Brest-Gazèlec Ajaccio (6-2)
 Maggior numero di reti in una giornata: 38 (38ª)
 Minor numero di reti in una giornata: 9 (1ª)
 Miglior serie positiva: Nîmes (11)
 Peggior serie negativa: Tours (5)

Individuali

Classifica marcatori

Verdetti finali 
 Strasburgo (1ª classificata), Amiens (2ª) e Troyes (vincitrice dello spareggio) promosse in Ligue 1 2017-2018.
 Red Star (19ª classificata) e Laval (20ª) retrocesse in Championnat National 2017-2018.

Note

Collegamenti esterni 
 
 

Calcio nel 2016
Calcio nel 2017
Ligue 2